Чемпионат Дании по шахматам 2010 проходил в Хиллерёде с 27 марта по 5 апреля.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 2010
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2010-5

Чемпионаты Дании по шахматам
2010 год в шахматах
Март 2010 года
Апрель 2010 года
Спорт в Дании в 2010 году